Gulnäbbad glada (Milvus aegyptius) är en fågel i familjen hökar inom ordningen hökfåglar som förekommer huvudsakligen i Afrika. Den är mycket lik brun glada och behandlas ofta som underart till denna. Fågeln förekommer i Egypten, Afrika söder om Sahara samt på Arabiska halvön. Den minskar i antal, men anses ändå vara Afrikas vanligaste rovfågel.

Kännetecken

Utseende 
Gulnäbbad glada är en medelstor (50–60 cm), brun rovfågel med långa och smala vingar, lång och grunt kluven stjärt och gracil flykt. Den är mycket lik nära släktingen brun glada, men har smalare och spetsiga vingar, så att den endast visar fem "fingrar" istället för bruna gladans sex. Vidare är stjärten något slankare och mer kluven, alltså mer likt röd glada. Tydligaste skillnaden är den helgula näbben, men detta kan vara svårt att se på håll. I fjäderdräkten är den generellt mer enfärgad, med bruna örontäckare istället för grå och mindre kontrastrik vingteckning.

De två underarterna (se nedan) skiljer sig något åt, där aegyptius är tydligt rostbrun, endast svagt streckad på bröstet och färgen på huvudet är densamma som på kroppen. Underarten parasiticus är tydligare streckad undertill och huvudet har en grå nyans som kontrasterar mot resten av fjäderdräkten. Fåglar på södra Arabiska halvön, vanligtvis behandlade som en del av aegyptius, är avvikande med roströd dräkt, blekare huvud, tydligt ljusare ögoniris och näbben ibland delvis grå. Vidare har de något annorlunda proportioner med något längre sjätte "finger" (femte handpennan). Det har föreslagits att denna population kan ha inslag av gener från brun glada.

Läten 
Lätena hos gulnäbbad glada är helt lika de hos brun glada, ett gnäggande, ungtrutslikt "pii-e-e-e-e".

Utbredning och systematik 
Gulnäbbad glada delas upp i två underarter med följande utbredning:
 Milvus aegyptius aegyptius – förekommer i Egypten och nordöstra Afrika samt på sydvästra Arabiska halvön
 Milvus aegyptius parasitus – förekommer i Afrika söder om Sahara samt på Komorerna och Madagaskar

Andreyenkova m.fl. (2021) finner dock att gulnäbbad glada består av åtminstone två genetiskt distinkta mitokondriella linjer som inte motsvarar utbredningen för parasiticus och aegyptius. Exakt var gränsen mellan underarterna går är därför oklart, där krävs fler studier.

Arten har även påträffats i Marocko.

Artstatus 
Tidigare behandlades gulnäbbad glada som en del av brun glada. Flera genetiska studier visar dock att den är genetiskt distinkt och faktiskt närmare röd glada än brun. De skilde sig åt alla tre under mellersta pleistocen. Tongivande International Ornithological Congress (IOC) urskiljer den tidigare som egen art och 2022 följde svenska BirdLife Sverige efter. Vissa, som Clements m.fl., behåller den dock än så länge som en del av brun glada.

Levnadssätt 
Gulnäbbad glada påträffas i skogslandskap och öppna områden, även i byar och städer. Den är en allätare som intar en mängd olika sorters animalisk föda. Liksom brun glada ses den oftast flygande på medelhög höjd på jakt efter föda. Den samlas med övervintrande bruna glador kring gräsbränder och termitsvärmar, och tidiga morgnar påträffas den vid vägkanter för att äta av trafikdödade djur.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde och en stor population, men tros minska i antal, troligast till följd av förgiftning, förföljelse, vattenföroreningar och överanvändning av bekämpningsmedel. Den minskar dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar därför arten som livskraftig (LC). Världsbeståndet uppskattas till 1–2,5 miljoner vuxna individer. Den beskrivs som Afrikas vanligaste rovfågel.

Namn 
Fågelns vetenskapliga artnamn aegyptius betyder "egyptisk".

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Hökartade rovfåglar
Fåglar i neotropiska regionen